José García Pérez puede hacer referencia a:

 José García Pérez, escritor, político y poeta español.
 José García Pérez, futbolista argentino.
 José Luis García Pérez, actor español.
 José María García Pérez, periodista deportivo español.